Валерий Феликсович Иванов (19 июля 1961, Луганск) — украинский журналист, специалист в области массовых коммуникаций, доктор филологических наук (1996), профессор (2000). Президент Академии украинской прессы, член НСЖУ и Комиссии по журналистской этике. Автор первого в Украине учебника «Журналистская этика» (2006, в соавторстве с Владимиром Сердюком). С 1999 года заведует кафедрой рекламы и связей с общественностью Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Биография 
Валерий Иванов родился в Луганске 19 июля 1961 году. Трудовую деятельность начал в 17 лет на шахте «Ворошиловградская 1-2» в шахтопроходном управлении № 5 треста «Ворошиловградшахтопроходка».

Образование получил в местном педагогическом институте, где учился на историческом факультете. В 1988 году стал аспирантом, ассистентом, доцентом факультета журналистики КНУ им. Шевченко. С 1995 года - заместитель директора по научной работе. В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Методология и методика исследования содержания массовой коммуникации».

С 1997 года - профессор кафедры периодической печати, затем — заведующий кафедрой организации массово-информационной деятельности Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

С 2001 г. возглавляет Академию украинской прессы.

Научная деятельность 
Профессор В. Иванов — автор и соавтор более 500 научных работ, в том числе 30 монографий, 10 учебников и 26 пособий, 48 брошюр.

Основные  работы:

 Это нашей истории строки. Луганск: Молодёжное научно-экономическое объединение, 1990. - 294 с.
 Контент-анализ: Методология и методика исследования: Учебное пособие. - М.: ИСДО, 1994. - 112 с.
 Теоретико-методологические основы изучения содержания массовой коммуникации / Под науч. ред. А.З. Москаленко. - М., 1996. - 202 с.
 Experience of Content Analysis: Models and Practices. - Kyiv: Center for Free Press, 2005. - 234 p. соавт. Kostenko N.V.)
 News vs. news: The election campaign in the TV news programs. - Kyiv: CFP, 2005. - 204 p. (Kostenko N.)
 Журналистская этика: третий изд., Испр. - М .: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2008. - 224 с.
 Практикум по журналистской этике: Учебное пособие / Передм. В.П. Мостового; Под ред. проф. Иванова. - 2-е изд., Стереотип. - М .: Издатель О.Зень, 2012. 320 с. (cоавт. С.В.Штурхецкий)
 Массовая коммуникация: Монография. - М .: АУП, ЦВП, 2013 - 902 с.
 Медиаобразование и медиаграмотность: Учебник / Ред.-сост. В.Ф.Иванов, О.В.Волошенюк; По научной редакцией В.В.Ризуна; Издание третье с изменениями и дополнениями. - М .: ЦИП, АУП, 2014. - 432 с. (cоавт.)
 Журналистская этика: Пособие для подготовки к государственному экзамену / Под ред. В.П. Мостового и В.В. Резуна. - Киев, ООО «ЗН УА» 2014 - 224 с. (cоавт.)
 Социология массовой коммуникации.
 Современные методики контент-анализа: Учебное пособие. - М .: Кондор, 2018. - 416 с. (cоавт.)

Достижения 

 В 1992 году Иванов получил золотую медаль НАНУ за победу в конкурсе молодых ученых.
 Почетная грамота Верховной Рады Украины в 2009 году.

Ссылки 

 «Журналистская этика» — учебник
 Валерий Иванов о журналистском расследовании, 2010, блог на «УП»

 Валерий Иванов о медиа в предвыборный период , 2014 год, эфир с Миколою Вереснем

 Валерий Иванов. Основные теории массовой коммуникации, 2010, учебник
 Иванов: Задание медиапедагогов – научить детей отличать качественную медиапродукцию от некачественной, 2013. интервью с Дианой Дуцик (укр).

Примечания 
Журналисты СССР
Журналисты Украины
Доктора филологических наук
Преподаватели Киевского университета

Родившиеся 19 июля
Родившиеся в 1961 году
Персоналии по алфавиту
Журналисты по алфавиту
Родившиеся в Луганске